Bantar (Wanareja), een plaats in Indonesië
Bantar (Jatilawang), een plaats in Indonesië
Bantar (Rangsang Barat), een plaats in Indonesië
Bantar (Wanayasa), een plaats in Indonesië